Alan H. Fishman (né en 1946), homme d'affaires américain ;
Joshua Fishman (né en 1936), linguiste américain ;
Louise Fischman (1939-2021), peintre américaine ;
Michael Fishman (né en 1981), acteur américain ;
Zak Fishman alias Patrick Levy (né en 1960), cinéaste français.

Patronyme juif
Patronyme germanique